Scattered disc object — объект рассеянного диска
 Обсерватория солнечной динамики — () — космическая обсерватория НАСА для изучения Солнца.
 Service Data Objects — компьютерная технология, которая позволяет представить гетерогенные данные в единообразной форме.